Це списки найзавантаженіших аеропортів у США, виходячи з різних критеріїв рейтингу.

Найпопулярніші аеропорти США за загальними пасажирськими посадками 

FAA використовує пасажирообіг за повний календарний рік, щоб визначати права на програму поліпшення аеропорту (AIP).  Термін "хаб" використовується FAA для визначення дуже важких аеропортів комерційного обслуговування. Наприклад, великі вузли - це ті аеропорти, кожен з яких становить принаймні один відсоток загальних пасажирських перевезень у США. Середні вузли визначаються як аеропорти, кожен з яких становить від 0,25 до 1 відсотка від загальної кількості пасажирів.

Примітки 

Аеропорти США
Списки:Аеропорти
Списки:США